European Open 2017 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 250 w sezonie 2017 rozgrywany w dniach 16–22 października 2017 roku w Antwerpii na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 660 375 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2017 w tenisie ziemnym
2017